(« lézard de Kimmeridge ») est un genre éteint de plésiosaures de la famille des Cryptoclididae dont une seule espèce est connue, .

Description 
Kimmerosaurus est connu uniquement à partir d'un seul crâne. À cause de cela, une description de l'animal est difficile. On estime prudemment sa taille à environ six mètres de longueur. Cependant, il est possible qu'il soit synonyme de Colymbosaurus, qui est également connu seulement à partir de matériaux post-crânien.

Cladogramme dans Cryptoclididae

Étymologie 
La première partie du nom du genre Kimmerosaurus vient de la formation géologique d'âge jurassique supérieur de la Kimmeridge Clay en Angleterre, où les premiers fossiles de ce genre ont été découverts. La deuxième partie vient du grec « σαυρος (sauros) » qui signifie « lézard ».

Son nom spécifique, langhami, lui a été donné en l'honneur de R. A. Langham de Reading dans le Berkshire (Sud de l'Angleterre), qui a trouvé le crâne holotype en 1967.

Publication originale

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 Genre Kimmerosaurus :
 
 
 Espèce Kimmerosaurus langhami :
 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Animal du Jurassique supérieur
Diapside du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1981